Duilio Nicchiarelli – militare e aviatore italiano, medaglia d'oro al valor militare alla memoria
 Lucas Nicchiarelli – calciatore argentino
 Niccolò Nicchiarelli – generale e militare italiano
 Susanna Nicchiarelli – regista, attrice e sceneggiatrice italiana